

Localidades

 Saint-Germier (Alta Garona)
 Saint-Germier (Deux-Sèvres)
 Saint-Germier (Gers)
 Saint-Germier (Tarn)

Desambiguações de topônimos